

Antropologia 
Gringo –  termine ispano-portoghese di uso corrente in America Latina per designare in generale gli stranieri di diversa cultura

Cinema 
Truffatori in erba (Gringo) – film del 2018 diretto da Nash Edgerton

Musica 
Gringo – album di Gregg Rolie del 1987
Gringo – singolo di Sabrina Salerno del 1989
Gringo – album dei Circus Devils del 2009